Sobrenome Sandler:

Pessoas 
 Adam Sandler
 Rickard Sandler

Outros 
 4006 Sandler, um asteroide

Sobrenomes da língua iídiche
Sobrenomes derivados de profissões